Voici la liste des planètes mineures numérotées de 47001 à 48000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

47001-47100

47101-47200

47201-47300

47301-47400

47401-47500

47501-47600

47601-47700

47701-47800

47801-47900

47901-48000 

47001-48000